Příjmení Boehm nosí více významných osobností:

 Adolf Michael Boehm (1861–1927) – rakouský malíř a grafik
 Hermann Boehm (1884–1972) – německý námořní důstojník
 Sharla Boehm (* 1929) – americká informatička, průkopnice v oblasti přepojování paketů
 Tereza Boehmová (* 1976) – česká novinářka, spisovatelka, bloggerka a bývalá administrátorka blogu iDNES.cz

Podobná příjmení 
 Böhm
 Bém